Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2011 — одиннадцатый чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 158 команд из 29 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Eduardo Awards 
В память о первом секретаре FIMBA Эдуардо Родригесе Ламасе присуждается премия «Eduardo Awards» лучшим игрокам, тренерам, функционерам:
 Лучший судья —  Идгар Ибарра
 Жизнь в спорте —  Лешек Мария Рупперт
 Фейр-плей —  США 70+
 Лучшая баскетболистка Америки —  Марта Собрал
 Лучший баскетболист Америки —  Мигель Кортихо
 Лучшая баскетболистка Европы —  Лидия Гнидич
 Лучший баскетболист Европы —  Римас Куртинайтис
 Золотая женщина —  Марта Собрал
 Золотой мужчина —  Кариокиньо
 Лучший логотип соревнований ФИМБА (2009—2010) —  Загреб 2010
 Лучшая организация соревнования ФИМБА (2009—2010) —  Прага 2009
 Лучшая делегация на открытии Чемпионата мира —  Аргентина

Примечания

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА
 Результаты ЧМ на сайте Петербургской ассоциации ветеранов баскетбола

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
2011 год в баскетболе